Свештица је насеље у Србији у општини Ивањица у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 1258 становника (према попису из 1991. било је 1103 становника).

Овде се налази Кућа Драгомира Поповића у којој је рођен Милинко Кушић 1912. године.

Демографија 

У насељу Свештица живи 953 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 35,6 година (34,5 код мушкараца и 36,7 код жена). У насељу има 356 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,53.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Ивањици
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији